Jekatierina Aleksiejewna Smirnowa (ros. Екатерина Алексеевна Смирнова, ur. 4 sierpnia 1996 r. we Tiumeni) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 25 listopada 2012 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w rosyjskiej miejscowości Syktywkar, gdzie uplasowała się na 37. pozycji w sprincie stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2019 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 54. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas 1 grudnia 2019 roku również w Ruce, gdzie uplasowała się na 30. pozycji na dystansie 10 km stylem dowolnym w biegu pościgowym.

Osiągnięcia

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1996
Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Tiumeni